Antetokounmpo puede hacer referencia a los siguientes cuatro hermanos:

 Alex Antetokounmpo (2001-), baloncestista griego.
 Giannis Antetokounmpo (1994-), baloncestista griego.
 Kostas Antetokounmpo (1997-), baloncestista griego.
 Thanasis Antetokounmpo (1992-), baloncestista griego.